Frusta, arma bianca.
Frusta (strumento musicale), strumento a percussione.
Frusta (subacquea), tubo idraulico subacqueo.
Frusta da cucina, strumento usato in cucina per miscelare.
Frusta letteraria, periodico veneziano del XVIII secolo.